Soetbeer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Soetbeer (1814–1892), deutscher Nationalökonom
 Franz Soetbeer (1870–1943), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Friedrich Soetbeer (1865–1922), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Glogau
 Volker Soetbeer (1896–1971), deutscher Schauspieler und Regisseur